Ралько — посёлок, административный центр чилийской коммуны Альто-Биобио
  — национальный заповедник в чилийской провинции Био-Био
 Ралько, Владимир Антонович (1922—2006 гг.) — советский хозяйственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда